A les, Les, LES, L. E. S. kifejezés a következőket jelentheti:
les, vadászati mód
les, szabály a labdarúgásban
 Les település Romániában, Beszterce-Naszód megyében
 Les folyó Romániában
 Les műhold